— префектура, расположенная в регионе Тюбу на острове Хонсю, Япония. Административный центр префектуры — город Нагоя.

История 

Изначально эта территория входила в три провинции — Овари, Микава и Хо. После периода Тайка провинции Микава и Хо были объединены. В 1871 году, после ликвидации системы ханов, Овари, за исключением полуострова Тита, была названа «префектурой Нагоя», в то время как Микава была объединена с полуостровом Тита и образовала префектуру Нуката. Префектура Нагоя была переименована в префектуру Айти в апреле 1872 года и затем была объединена с префектурой Нуката 27 ноября того же года.

География 
Префектура имеет выход к Тихому океану и граничит на севере с префектурами Гифу и Нагано, на западе — с Миэ, на востоке с Сидзуокой.  Самая высокая точка — гора Тяусуяма, 1 415 м над уровнем моря.

На западе префектуры сконцентрировано население вокруг Нагои — четвёртого по размеру города Японии, в то время как на востоке большая часть территории мало заселена, хотя и включает в себя несколько значительных индустриальных центров.

Административно-территориальное деление 
Префектура включает в себя 37 городов и 7 уездов (15 посёлков и 2 села).

Города 
Список городов:

Уезды 
Посёлки и сёла по уездам:

Символика 
Символ префектуры был выбран в 1950 году и изображает поднимающееся из волн солнце. Символ называется . Флаг префектуры не выбирался; обычно он представляет собой белый символ префектуры на тёмно-красном полотнище. Гимн префектуры также был выбран в 1950. Он называется .

Цветком префектуры выбрали в 1954 году ирис гладкий, деревом — хананоки (1966), птицей — японскую сплюшку (1965), а рыбой — японскую тигровую креветку (3 сентября 1990).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 

Айти